

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El argentino Diego Schwartzman ganó el título, derrotando al alemán Andreas Beck en la final, 6–74, 6–3, 6–2.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Primera ronda)
 Blaž Rola (Baja)
 'Diego Schwartzman (CAMPEÓN)
 Horacio Zeballos (Primera ronda)

<li>  Pierre-Hugues Herbert (Primera ronda)
<li>  João Souza (Primera ronda)
<li>  Andreas Beck (FINAL)
<li>  Marc Gicquel (Primera ronda)
<li>  Ruben Bemelmans ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Aix-en-Provence 2014